Армяно-татарская резня (1905—1906)
 Мартовские события в Баку (1918)
 Резня армян в Баку (1918)
 Бакинские погромы (1990)